Eurêka est le cri qu'aurait, selon la légende, poussé Archimède au moment où il aurait découvert la poussée d'Archimède.

Culture

Avec l'orthographe Eurêka 
Eurêka peut désigner :
 Eurêka, une émission scientifique de télévision animée par Marc Gilbert ;
 Eurêka!, une chaîne de télévision du bouquet TPS destinée à la jeunesse ;
 Eurêka!, un jeu vidéo sorti sur Commodore 64 et ZX Spectrum ;
 Eurêka, un personnage de fiction de l'univers Disney ;
 Eurêka, un personnage de fiction de la bande dessinée Alex et Eurêka ;
 Eurêka !, un manga de Hitoshi Iwaaki sorti en 2002 ;
 Eurêka !, une chaîne de télévision ;
 Eurêka, une mixtape du rappeur Hayce Lemsi ;
 Eurêka, un slameur français.

Avec l'orthographe Eureka 
Eureka peut désigner :

litérature
 Eureka, un essai de l'écrivain américain Edgar Allan Poe en 1848 ;

télévision
 Eureka, un documentaire canadien réalisé par Ernie Gehr en 1974 ;
 Eureka, un court métrage  sur le concours Lépine, salon annuel des inventeurs français réalisé par Patrick Le Gall en 1979 ;
 Eureka, une série télévisée de science-fiction américaine diffusée sur Sci-Fi Channel entre 2006 et 2012 ;
 Eureka !, une série télévisée d'animation américano-irlandaise en 2022;

cinéma
 Eureka, un film américano-britannique réalisé par Nicolas Roeg en 1984 ;
 Eureka, un film américain réalisé par Matthew Harrison en 1999 ;
 Eureka (Yûreka), un film japonais réalisé par Shinji Aoyama en 2000 ;

musique
 Eureka, un célèbre brass band de la Nouvelle Orléans ;
 Eureka, un album du groupe Zaïko Langa Langa sorti en 2003.

Toponyme

Australie 
 Eureka, une localité de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Eureka, un quartier de Ballarat, dans l'État du Victoria, en Australie ;

Canada 
 Eureka, une base de recherche arctique et une station météorologique canadienne sur l'Île d'Ellesmere dans le territoire du Nunavut ;
 Eureka, une ville de Nouvelle-Écosse ;

États-Unis 
 Eureka, un comté américain de l'État du Nevada ;
 Eureka, une ville et siège du comté de Humboldt en Californie ;
 Eureka, une ville du comté de Wayne en Caroline du Nord ;
 Eureka, une ville du comté de McPherson dans le Dakota du Sud ;
 Eureka, une ville et siège du comté de Woodford dans l'Illinois ;
 Eureka, une ville et siège du comté de Greenwood dans le Kansas ;
 Eureka, une ville du comté de Saint Louis dans le Missouri ;
 Eureka, une ville du comté de Lincoln dans le Montana ;
 Eureka, une ville et siège du comté d'Eureka dans le Nevada ;
 Eureka, une ville du comté de Juab dans l'Utah ;
 Eureka, une ville du comté de Polk dans le Wisconsin ;
 Eureka Springs, une ville du comté de Carroll dans l'Arkansas ;

Reste du monde 
 Eureka, une ville de la province du Transvaal en Afrique du Sud ; 
 Eureka, une ville de la région de Waikato en Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Eurêka, un service interactif de type moteur de recherche exploité par l'opérateur Canalsat
 (5261) Eurêka, un astéroïde découvert le  par David H. Levy
 EUREKA, un programme de l'Union européenne en matière de recherche et développement
 Euréka, une sculpture de Jean Tinguely exposée à Zurich depuis 1967
 Eureka, un cultivar de citronnier (Citrus limon 'Eureka'), communément dénommé citronnier quatre saisons
 Eureka, une balise de radionavigation aérienne utilisée par la Résistance pendant la deuxième Guerre Mondiale

Homonymie de titre